Dick Whittington est un personnage de la littérature de la restauration anglaise.
 Dick Whittington est un acteur américain.
 Dick Whittington est un téléfilm britannique diffusé en 2002.